Генералитет — высший армейский командный состав.
 Генералитет — финансовый округ во Франции в XVII—XVIII веках.